A 2020-as Eliteserien volt a 76. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2020. június 16-án kezdődött és december 22-én ért véget. A címvédő a Molde csapata volt.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok 

 1Az Eliteserien honlapja szerint.

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

A bajnokság végeredménye

Helyezések fordulónként, meccstáblázat 
 
A csapatok helyezései fordulónként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Osztályozó 

Mjøndalen IF nyert 3–2-es összesítéssel.

Statisztika

Góllövőlista

Gólpasszok

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 9
  Niklas Gunnarsson (Strømsgodset)
 Legtöbb piros lap: 2
  Alexander Betten Hansen (Mjøndalen)
  Ipalibo Jack (Strømsgodset)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 69
 Aalesund
 Legtöbb piros lap: 3
 Mjøndalen
 Molde
 Sandefjord
 Vålerenga

Jegyzetek

További információk 
  

Eliteserien szezonok
Norvég 1